William Tyrrell  kan syfta på:

* William Tyrrell (1807–1879), australisk ärkebiskop
 William Tyrrell, 1:e baron Tyrrell (1866–1947), brittisk diplomat
 William Tyrrell (1885–1968), irländsk militär